pajzs, támadások elhárítására szolgáló kézi védőfegyver
Pajzs csillagkép
pajzs, ősi földkéregtömb, például Balti pajzs
ózonpajzs, a sztratoszféra ózontartalmú része
fúrópajzs, alagutak építésekor használt szerkezet, mozgó alagútdúcolat és fúróeszköz
pajzs, forgó elektromos gépeken a tekercselés védelmét és a csapágyak tartását szolgáló szerkezeti rész
 címerpajzs, heraldikai elem

 Pajzs település Romániában, Arad megyében